L1 puede referirse a:
 Punto de Lagrange L1.
 La Lengua materna, en lingüística.
 La línea 1 de varios servicios de transporte público del mundo.
 Un tipo de memoria caché utilizada en microprocesadores.
 La primera vértebra lumbar.